М-160 (Индекс ГАУ — 52-М-853) — советский дивизионный казнозарядный миномёт. Разработан в Коломенском СКБ ГА.

История создания 

В период с 1945 по 1947 годы в Коломенском СКБ ГА под руководством Шавырина Б.И. был разработан дивизионный миномёт СКБ-21. Миномёт создавался на конкурсной основе и в 1949 году выиграл конкурс и был принят на вооружение под обозначением М-160.

Серийное производство 

Серийное производство миномёта М-160 было развёрнуто на Заводе № 535, а с 1952 года продолжилось уже на Заводе № 172, где продолжалось до 1957 года. За весь период производства было выпущено 2353 экземпляра.

Описание конструкции 

Миномёт М-160 выполнен по жёсткой безоткатной схеме с заряжанием с казённой части и колёсным ходом для буксировки. Для восприятия отдачи миномёт устанавливается на специальную опорную плиту, через которую отдача передаётся в грунт. С целью уменьшения отдачи на миномёте установлен пружинный амортизатор.

Основными составляющими миномёта М-160 являются:
 Ствол;
 Казённик;
 Станок;
 Опорная плита;
 Шкворневая лапа.

В цапфенной обойме миномёта установлен гладкий ствол. Обойма соединена шарниром с амортизатором. Так как заряжание производилось с казённой части, в казённике был установлен затвор с пластическим обтюратором. Казённик миномёта М-160 П-образной формы и имеет шаровую пяту, которой устанавливается в опорную плиту, которая представляет собой сварную конструкцию. Ударно-спусковой механизм для производства выстрела установлен в казённике. Симметрично относительно канала ствола установлены две станины. На станинах находится пружинный амортизатор. Поворотный механизм установлен на верхней раме станка и при помощи вертлюга соединён с амортизатором.

Станок миномёта М-160 представляет собой две рамы, которые шарнирно скреплены между собой. На боевой оси смонтирована нижняя рама. Между кронштейнами боевой оси и верхней рамой расположен подъёмно-уравновешивающий механизм. На верхней раме станка надета рейка, на которой установлен поворотный механизм.

Для буксировки с помощью тягача на дульной части ствола имеется шкворневая лапа. Колёсный ход имеет два колеса из губчатой резины.

Операторы 
Современные
  — некоторое количество М-160, по состоянию на 2017 год
  — 4 М-160 на хранении, по состоянию на 2017 год
  — 30 М-160, по состоянию на 2017 год
  — некоторое количество М-160, по состоянию на 2017 год

Бывшие
 
  — около 500 единиц М-160, поставлено из СССР в период с 1961 по 1965 годы
  — некоторое количество М-160 (используются под обозначением Тип-56), по состоянию на 2012 год
  — некоторое количество М-160, по состоянию на 2012 год
  — некоторое количество М-160, по состоянию на 2012 год
  — 300 М-160 на хранении, по состоянию на 2016 год

Где можно увидеть 

 — Музейный комплекс УГМК, г. Верхняя Пышма, Свердловская область.

 — Артиллерийский музей в г. Санкт-Петербург.

 — Пр. Гагарина в г. Нижний Новгород.

 — Музей отечественной военной истории в д.Падиково Истринского района Московской области.

Примечания 
Комментарии 
 
Источники

Литература

Ссылки 

 

Миномёты СССР
Артиллерия калибра 160 мм
Военная продукция «Мотовилихинских заводов»
Появились в 1947 году в СССР